Анаэль (; , ) — один из 72 ангелов-хранителей. Является ангелом любви, поэтому облачён в розовое. Часто отождествляется с Ханиилом и Хамуилом. В разных источниках упоминается под именами Ханиил, Ханиэль, Даниил, Анаил, Аниэль, Оноил и даже Уриил.

Сведения 
Не упоминается в Библии и Священном писании, что позволяет заключить, что его имя могло появиться в результате ошибки.

Анаэлю обращаются тогда, когда хотят избавиться от лени, приобрести любовь.

Известен, видимо, и в исламе, как Ана-Иль.

Является также архангелом, и почитается в иудаизме.

В православии 
В православии Анаэль ни разу не упоминался, но в разных апокрифических текстах был записан как один из 72 ангелов в списке, который был создан самим Богом.

В неканонических легендах православия Анаэль именуется Даниилом и его действия похожи на деяния ангелов Ханиила или Анаэля.

Отношение в Средние Века 
В Средневековье Анаэля считали падшим ангелом. Он, якобы, имел две ипостаси — демона и змея. Анаэля, даже, называли тем змеем, который искусил Адама и Еву.

Белые маги утверждали, что ангел Анаэль может дать дар врачевания и колдовства.

Примечания 

Архангелы
Ангелы в иудаизме